Montgommery steht für:

 Montgommery (Adelsgeschlecht), normannisches Adelsgeschlecht

geografische Objekte in Frankreich:
 Grafschaft Montgommery, Normandie 
 Sainte-Foy-de-Montgommery, Gemeinde im Département Calvados, Region Normandie 
 Saint-Germain-de-Montgommery, Gemeinde im Département Calvados, Region Normandie 

Montgommery ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Montgomery
 Montgomerie